En Pologne, Bielin peut désigner :

 Bielin, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Bielin, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.